Queen Elizabeth Park steht für:
 Queen Elizabeth Park (Vancouver), Park in Vancouver, Kanada
 Queen Elizabeth Park (Neuseeland), Park auf der Nordinsel Neuseelands
 Queen Elizabeth Park Nature Reserve, Naturschutzgebiet in KwaZulu-Natal, Südafrika